Müllenbach (bij Adenau), een plaats in het Duitse district Ahrweiler, Rijnland-Palts
Müllenbach (bij Mayen), een plaats in het Duitse district Cochem-Zell, Rijnland-Palts